Texcapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Texcapa, Veracruz, Atzalan, 
 Texcapa, Puebla,